Раду-Негру (Radu Negru) село в Румунії , у повіті Арджеш . Входить до складу комуни Келінешть . 
 Раду-Воде (Radu Vodă) село в Румунії , у повіті Келераш . Входить до складу комуни Лупшану . 
 Раду-Негру (Арджеш) Раду-Негру (Radu Negru) — село у повіті Арджеш в Румунії . Входить до складу комуни Келінешть . 
 Раду-Негру (Келераш) Раду-Негру (Radu Negru) — село у повіті Келераш в Румунії . Входить до складу комуни Моделу . 
 Раду-Воде (Келераш) Раду-Воде (Radu Vodă) — село у повіті Келераш в Румунії . Входить до складу комуни Лупшану . 
 Раду-Воде (Джурджу) Раду-Воде (Radu Vodă) — село у повіті Джурджу в Румунії . Входить до складу комуни Ізвоареле .

Особи:

 Поклітару Раду Віталійович (нар. 22 березня 1972) — балетмейстер, творець театру. Київ модерн-балет